Pénzes János (1924–) színész, közíró
Pénzes János (1943–) szabadkai megyés püspök